Poligny (Jura), municipi francès, situat al departament del Jura i a la regió de Franc Comtat.
 Poligny (Aube), municipi francès, situat al departament de l'Aube i a la regió de Xampanya-Ardenes.
 Poligny (Sena i Marne), municipi francès, situat al departament de Sena i Marne i a la regió d'Illa de França.
 Poligny (Alts Alps) o Polinhí, municipi francès, situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.